Gött ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Gött (1864–1908), deutscher Schriftsteller
 Hans Gött (1883–1974), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Gött (1810–1888), Drucker in Transsylvanien
 Magnus Gött (1881–1944), deutscher katholischer Geistlicher, Verfasser antikapitalistischer, antisemitischer und republikfeindlicher Artikel im Legauer Anzeiger, bis in die 1930er Jahre Anhänger des Nationalsozialismus
 Theodor Gött (1880–1934), deutscher Mediziner (Kinderarzt)